Esta é uma lista dos atuais senadores dos Estados Unidos por idade. A Constituição determina que os senadores tenham, no mínimo, 30 anos de idade na data de posse. Ainda sob a Constituição, as classes de senadores não são determinadas pela idade dos mesmos. Pesquisas feitas após as eleições em 2012 concluíram que a idade média dos senadores é de 62 anos e 121 dias. 

Senadores dos Estados Unidos
Senadores idade